

Događaji 

 Buda počinje svoje propovijedanje.

Rođenja

Smrti